Gessle Over Europe è un album di Per Gessle, genere pop-rock, uscito il 23 ottobre 2009, in cui si raccolgono alcune performance live tra Colonia, Londra, Copenaghen, Amsterdam, Stoccolma, Varsavia, Halmstad e Monaco di Baviera dal tour "Party Crasher".

Tracce

Gessle over Europe - CD
 Dressed for Success [Colonia]
 Drowning in Wonderful Thoughts about Her [Colonia]
 Stupid [Londra]
 Wish I Could Fly [Londra]
 She Doesn't Live Here Anymore [Copenaghen]
 7Twenty7 [Amsterdam]
 I Have a Party in My Head [Amsterdam]
 Late, Later on [Amsterdam]
 Listen to Your Heart [Colonia]
 Do You Wanna Be My Baby? [Copenaghen]
 Opportunity Nox [Londra]
 Doesn't Make Sense [Colonia]
 Joyride [Stoccolma #2]
 C'mon [Varsavia]
 Are You an Old Hippie, Sir? [Varsavia]
 It Must Have Been Love [Colonia]
 The Look [Halmstad]
 Hey Mr DJ [Amsterdam]
 (I'm not Your) Steppin' Stone [Monaco]
 Sleeping in My Car [Amsterdam]
 Queen of Rain [Colonia]

Bonus DVD

 Live at Cirkus, Stockholm May 9, 2009 (Concerto):
 Dressed for Success
 Drowning in Wonderful Thoughts about Her
 Stupid
 The Party Pleaser
 Wish I Could Fly
 She Doesn't Live Here Anymore
 7Twenty7
 I Have a Party in My Head (I Hope it Never Ends)
 Late, Later On
 Listen to Your Heart
 Do You Wanna Be My Baby?
 Opportunity Nox
 Doesn't Make Sense
 Church of Your Heart
 Dangerous
 Joyride
 C'mon
 Are You an Old Hippie, Sir?
 The Look
 It Must Have Been Love
 Hey Mr DJ (Won't You Play Another Love Song)
 (I'm not Your) Steppin' Stone
 Sleeping in My Car
 Queen of Rain

 100 x tribal homevideos from the tour filmed by Mr Gessle and his posse
 Videos:
 Silly Really
 Jo-Anna Says
 Do You Wanna Be My Baby [director's cut]
 Kix [director's cut]
 I Want You to Know
 Hey Mr DJ (Won't You Play Another Love Song)
 Shopping with Mother
 Kix [Lovely Pair Mix]
 Kix-cha-cha [director's cut]

Collegamenti esterni